Immer noch Mensch ist das dritte Studioalbum des deutschen Musikers Tim Bendzko. Es erschien am 21. Oktober 2016 über Sony Music Entertainment.

Titelliste 

Album (Pop)
Album 2016
Tim Bendzko